Latido
Ouro — cujo símbolo químico é Au.
Unidade astronômica (do inglês astronomical unit).

Localidades

Au (Rhine)
Au (Schwarzwald)

Au (São Galo) — no cantão de São Galo

Desambiguações de siglas